Züst steht für:

 Züst (Familie), Schweizer Familie
 Züst Automobile, italienischer Automobilhersteller

Züst ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Züst (1947–2000), Schweizer Fotograf, Maler, Naturwissenschaftler, Verleger und Sammler
 Anna Theodora Eugster-Züst (1860–1938), Schweizer Pietistin und Armenpflegerin
 Arthur Züst (1875–1946), Schweizer Automobilhersteller
 Bruno Züst (1880–1946), Schweizer Automobilhersteller
 Ernst Steiger-Züst (1865–1932), Schweizer Textilunternehmer
 Hansruedi Züst (1921–2005), Schweizer Elektrotechniker
 Howard Eugster-Züst (1861–1932), Schweizer Redakteur und Politiker, siehe Howard Eugster
 Johann Ernst Robert Züst (1872–1945), Schweizer Automobilhersteller
 Johann Robert Züst (1843–1897), Schweizer Maschineningenieur
 Johannes Züst (Mediziner, 1786) (1786–1836), Schweizer Arzt und Politiker
 Johannes Züst (Mediziner, 1819) (1819–1878), Schweizer Arzt
 Markus Züst (* 1952), Schweizer Politiker (SP)
 Oskar Züst  (1876–1963), Schweizer Lehrer
 Otto August Züst (1882–1961), Schweizer Automobilhersteller
 Samuel Konrad Züst (1862–1909), Schweizer Arzt und Politiker
 Silvio Züst (1885–1959), Schweizer Automobilhersteller
 Walter Züst (* 1931), Schweizer Lokalhistoriker und Autor